Nick Johnson (né le  à Calgary en Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 

En 2012, Nick Johnson est invité en tant que recrue au 59e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Saint de St-Albert || LHJA || 60 || 21 || 30 || 51 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Saint de St-Albert || LHJA || 51 || 35 || 36 || 71 || 33 || - || - || - || - || -
|- 
|2004-2005 || Big Green de Dartmouth || NCAA || 35 || 18 || 17 || 35 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Big Green de Dartmouth || NCAA || 33 || 15 || 10 || 25 || 24 || - || - || - || - || -
|- 
|2006-2007 || Big Green de Dartmouth || NCAA || 33 || 14 || 16 || 30 || 46 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Big Green de Dartmouth || NCAA || 32 || 10 || 25 || 35 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Penguins de WBS || LAH || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 10 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || Nailers de Wheeling || ECHL || 18 || 14 || 10 || 24 || 19 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Penguins de WBS || LAH || 56 || 14 || 17 || 31 || 30 || 12 || 4 || 6 || 10 || 8
|-
| 2009-2010 || Penguins de WBS || LAH || 61 || 16 || 27 || 43 || 50 || 4 || 4 || 0 || 4 || 2
|-
| 2009-2010 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Penguins de WBS || LAH || 48 || 20 || 19 || 39 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 4 || 1 || 2 || 3 || 5 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 77 || 8 || 18 || 26 || 45 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Coyotes de Phoenix || LNH || 17 || 4|| 2|| 6|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Pirates de Portland || LAH || 14|| 3|| 6|| 9|| 13|| 3|| 2|| 1|| 3|| 9
|-
| 2013-2014 || Bruins de Providence || LAH || 51 || 18 || 24 || 42 || 16 || 12 || 1 || 4 || 5 || 0 
|-
| 2013-2014 || Bruins de Boston || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Växjö Lakers HC || SHL || 55 || 17 || 21 || 38 || 14 || 18 || 4 || 5 || 9 || 8
|-
| 2015-2016 || Brynäs IF || SHL|| 52 || 22 || 12 || 34 || 16 || 3 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2016-2017 || Brynäs IF|| SHL || 39 || 7 || 11 || 18 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2

| 113 || 14 || 23 || 37 || 52 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en décembre 1985
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Green de Dartmouth
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Brynäs IF
Attaquant de hockey sur glace